Nogometni klubovi:

NK BSK Beketinci
NK BSK Belica
NK BSK Brdovec
NK BSK Biškupci
NK BSK Budaševo
NK BSK Bazinaturs Buk 
NK BSK Termia Bizovac
NK BSK Bijelo Brdo

Vidi još
NK BŠK
 FK BSK